Lorne – personaggio della serie televisiva Angel
 Lorne – nome proprio di persona inglese maschile.
 Lorne – antico distretto nella Scozia Occidentale.